Радлув:

 Радлув — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Олесненский повят, Опольское воеводство.
 Радлув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Тарнувский повят, Малопольское воеводство.
 Радлув — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Тарнувский повят.